Zet (rodbina), suprug of kćeri ili sestre
 Zet (mitologija), lik iz grčke mitrologije, sin Antiope
 Zagrebački električni tramvaj
 Zet (mikroprocesor), 
 Radio ZET, poljska radio postaja
 NK ZET Zagreb, nogometni klub
 Džet (ili Zet), egipatski faraon
 Operacija Zet, sovjetska vojna operacija pomoći Kini